Бучина — ліс, у якому переважають насадження бука

Населені пункти та їхні частини
 Бучина — село в гміні Радваніце Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бучина — село в гміні Любжа Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Бучина — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Бучина — частина міста Свідвин у Свідвинському повіті Західнопоморського воєводства
 Бучина — частина села Вісловець у гміні Старий Замосць Замойського повіту Люблінського воєводства
 Бучина — частина села Збилітовська-Ґура в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Бучина — частина села Йодлова в гміні Йодлова Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Бучина — частина села Гандзлювка в гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Бучина — частина села Вулька-Туребська в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Бучина — частина села Жапалів (Запалув) у гміні В'язівниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Бучина — частина села Охаби-Мале в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Бучина — частина села Мазаньцовиці в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Бучина — частина села Забіяк у гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Бучина — частина села Заґуже в гміні Лончна Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Бучина — частина села Пемпиці в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бучина — частина села Боґунево в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Бучина — осада в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Бучина — осада в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Бучина — лісова осада в гміні Нова Руда Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства

Бучина — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область

Бучина — село у Львівській області
 Бучина — заповідне урочище, Вінницька область
 Бучина — лісовий заказник, Житомирська область

Див. також 
 Бучина в урочищі «Братерщина»

Примітки